Imię i nazwisko Marija Kuzniecowa nosili lub noszą m.in.:
 Marija Kuzniecowa (1880-1966) – rosyjska śpiewaczka operowa i tancerka baletowa 
 Marija Kuzniecowa (ur. 1932) – radziecka lekkoatletka, specjalistka pchnięcia kulą
 Marija Kuzniecowa (ur. 1950) – rosyjska aktorka
 Marija Kuzniecowa (ur. 1991) – rosyjska skrzypaczka
 Marija Kuzniecowa (ur. 1997) – rosyjska zapaśniczka